Меттью Барнабі (,  4 травня 1973, Оттава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року в ГЮХЛК.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 83-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Піттсбург Пінгвінс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Аваланч», «Чикаго Блекгокс» та «Даллас Старс».

Загалом провів 896 матчів у НХЛ, включаючи 62 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Робота на телебаченні 
Після завершення ігрової кар'єри працював аналітиком на каналі ESPN з 2007 по 5 грудня 2011.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Оттави
канадські хокеїсти
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»